Almost a Husband est le titre de plusieurs œuvres :
 Almost a Husband, film muet américain de Clarence G. Badger (1919) ;
 Almost a Husband, film muet américain de Charles Lamont (1925).